Сныть обыкнове́нная () — многолетнее травянистое растение; вид рода сныть семейства зонтичные (Apiaceae).

Ботаническое описание 

Корневище горизонтальное, ползучее.

Стебель прямой, полый бороздчатый, наверху несколько ветвистый, высотой до 1 м.

Нижние листья дважды тройчатые, листочки заострённые, продолговато-яйцевидные до 8 см длиной, по краю остропильчатые; верхние листья тройчатые на коротких черешках, мелкие. Листья сверху почти голые, снизу опушённые. Жилкование перистое.

Соцветие — сложный зонтик с 20—30 лучами, зонтички (10—15 мм в диаметре) из 15—20 цветков, без обёрток и обёрточек. Верхушечный зонтик плодущий, боковые — бесплодные. Цветки мелкие, белые. Тычинок пять, пестик один.

Плод — продолговатая сплюснутая коричневая двусемянка, длиной 3—4 мм.

Распространение и экология 
Растёт на богатых почвах в лиственных и смешанных лесах, на вырубках, среди кустарников, нередко как сорное в садах и парках. Теневынослива. В сильно затенённых местах может сильно разрастаться, но не цвести.

В России распространена широко почти по всей европейской части от Карелии до Пермского края и Саратовской области, а также в южной полосе Сибири до Байкала, на Северном Кавказе.

Трудно выводимый огородный сорняк из-за мощных корневищ.

Значение и применение 
Пищевое, витаминное, медоносное, лекарственное, кормовое растение.

Молодые листья сныти и солёные черешки пригодны для употребления в пищу в виде салата. Их протирают на пюре; зелень сныти отличается приятным запахом и используется в качестве приправы к разнообразным блюдам. Черешки листьев можно мариновать с уксусом, из них готовят икру и гарниры. Неразвернувшиеся листья и молодые листовые черешки употребляют вместо капусты для приготовления щей, борща и ботвиньи.

В надземной части сныти содержатся витамин С (0,044—0,1 %), каротин (до 0,008 %), белковые вещества (до 22 %), кальций, кобальт. Используется как противоцинготное средство.

Ценное медоносное растение, ценится наравне с таким высокопродуктивным медоносом, как иван-чай. В те годы, когда иван-чай не даёт достаточно нектара, его заменяет сныть. Пчёлы охотно посещают эти растения, особенно в первой половине дня. Нектаропродуктивность цветков сныти зависит от затенённости леса: при затенённости 0,3 нектаропродуктивность 100 цветков за день составляет 12,8 мг, при полноте 0,5—0,8 одного растения соответственно 134 и 62,9 мг сахара. Продуктивность мёда при сплошном произрастании до 200 кг/га. Мёд светлый, желтовато-зелёного цвета, хорошего вкуса и высокого качества.

В народной медицине и гомеопатии сныть применяют при лечении подагры и ревматизма.

Сныть имеет значение как кормовое растение. В её листьях содержится значительное количество белка и относительно немного клетчатки. В опытах на кроликах сныть обыкновенная показала высокую питательную ценность.. Из-за сильного запаха и своеобразного вкуса на пастбищах она поедается в незначительном количестве. В зависимости от периода вегетации и от обеспеченности другими кормами она поедается то плохо, то удовлетворительно, то хорошо. Отмечено поедание её крупным рогатым скотом, овцами, козами, лошадьми. Лучше всего её поедают козы, овцы. А в запаренном виде, в особенности в смеси с другими растениями, или в виде сечки сныть поедается свиньями.
Сныть хорошо отрастает после срезания, но на выпас реагирует негативно. Она пригодна для силосования.

Таксономия 
, 1753, Sp. Pl. 1: 265.

Вид Сныть обыкновенная относится к роду  семейства  порядка  . Кладограмма в соответствии с Системой APG IV:

Синонимы

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Зонтичные
Флора Евразии
Травянистые растения лесов
Медоносы
Пищевые растения
Лекарственные растения
Сорные растения
Инвазивные виды растений